Грон может означать:

 Грон () — река в Словакии, левый приток Дуная.
 Грон () — река во Франции, приток Соны.
 Грон () — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Грон () — коммуна во Франции, департамент Шер.

 Грон — персонаж сказочного цикла А. М. Волкова о Волшебной стране, древний князь племени Марранов.